St. George Antiochian Orthodox Church steht für folgende Kirchengebäude:

in Kanada:
 St. George Antiochian Orthodox Church (Montreal), siehe Liste der National Historic Sites of Canada in Montreal #National Historic Sites

in den Vereinigten Staaten, im NRHP gelistet:
 St. George Antiochian Orthodox Church (Florida), NRHP-ID 80000956
 St. George Antiochian Orthodox Church (Massachusetts), NRHP-ID 08000507